

Cinema 
 La papessa (Die Päpstin) – film di Sönke Wortmann del 2009

Fumetto 
 Papesse – personaggi femminili di Sky Doll

Letteratura 
 La papessa (Pope Joan) – romanzo di Donna Woolfolk Cross del 1996
 Papessa Eleonora I – personaggio del ciclo di fantascienza L'alba della notte

Altro 
 Papessa Giovanna – figura leggendaria di papa donna
 Papessa Maifreda da Pirovano – figura storica di papa donna
 Donna Olimpia Maidalchini, detta la papessa  
 La Papessa – carta dei Tarocchi